Dransfield kan som auktorsförkortning betyda:

 John Dransfield
 Soejatmi Dransfield

Robotskapade auktorsförkortningar